Псковское озеро () — крупное пресноводное озеро, является южной составляющей так называемого Чудско-Псковского озёрного комплекса.

Площадь озера — 709 км². Высота над уровнем моря — 30 м.

С расположенным севернее Чудским озером Псковское соединяет Тёплое озеро. После 1945 года, когда Печорский район вернулся в состав Псковской области, большая часть береговой линии Псковского озера (в отличие от более приграничного Чудского), равно как и все его острова контролируются Россией (Псковская область), Эстонии принадлежит небольшой 6%-й участок на северо-западе озера.

Этимология 

Название озера происходит от имени города Пскова, который находится в непосредственной близости от озера (около 10 км).

Физико-географическая характеристика

Гидрография 
Весной вскрывается с юга на север. В озере много рыбы (главным образом, снетки). В Псковское озеро на юге впадает многоводная река Великая, образующая достаточно крупную, вдающуюся в озеро дельту с заболоченными островами, и другие, менее значительные реки (Пиуза, Обдёх, Старцевка, Липенка, Чёрная). Длина с севера на юг около 40 км, средняя ширина около 18-19 км. Озеро неглубокое, преобладающие глубины 2-5 метров, склонно к заиливанию.

Острова 
На озере имеются довольно крупные острова с постоянным населением. У восточного побережья выделяется архипелаг Талабские острова с населением около 200 человек (2010 год, оценка), знаменитый своим богатым духовным наследием. У западного берега расположены: небольшой остров Коломцы с одноимённой деревней Коломцы (бывшая Красная Полярная Звезда) и незаселённый остров Семский, а также крупные заселённые острова Колпина (с деревнями Шартово, Медли, Колпино) и Каменка с населёнными пунктами Рожитец, Каменка, Медово, Сельцы (рядом с последним расположен одноимённый остров Сельцы). У северного побережья озера расположена небольшая островная коса Старый Мтеж. Псковское озеро отделяет также российский эксклав Дубки от основной российской территории. Дубки со всех сторон кроме северной — прибрежной — окружены территорией Эстонии, до 1991 года — Эстонской ССР.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Бассейн Нарвы
Псковско-Чудское озеро
Пограничные озёра
Сетомаа (волость)
Озёра Вырумаа
Озёра Печорского района
Озёра Псковского района